Inspekteur (von  ‚beobachten‘, ‚ansehen‘) ist ein Synonym für Prüfer, bezeichnet heute aber in Deutschland im Allgemeinen eine Dienststellung oder ein Amt, zugeordnet zu einer Besoldungsgruppe in der Besoldungsordnung B:
 Generalinspekteur der Bundeswehr
 Inspekteur des Auswärtigen Dienstes, siehe Auswärtiger Dienst (Deutschland)#Inspekteur des Auswärtigen Dienstes 
 Inspekteur des Heeres
 Inspekteur der Luftwaffe
 Inspekteur der Marine
 Inspekteur des Cyber- und Informationsraums
 Inspekteur des Sanitätsdienstes
 Inspekteur der Streitkräftebasis
 Inspekteur der Polizei, etwa der Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder

sowie historisch:
 Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD (1936–1945)
 Inspekteur des Langemarck-Studiums (1937–1945)
 Generalinspekteur des Zollgrenzschutzes (1937–1944)
 im Oberkommando der Wehrmacht, im Oberkommando des Heeres und im Oberkommando der Luftwaffe verschiedene Dienststellen, zum Beispiel und der Inspekteur der Nachrichtentruppen (OKW)

bei den Dienstgraden der Feuerwehr in Rheinland-Pfalz:
 Landesfeuerwehrinspekteur (LFI)
 Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI)

Siehe auch:

 Generalinspekteur
 Inspektor
 Inspizient (Bundeswehr)